Мыла:
 Мыла — река в Коми, приток Печоры;
 Мыла — река в Коми, приток Цильмы;
 Мыла — река в Якутии, приток Лены;
 Мыла — улус (село) в Закаменском районе Бурятии;
 Мыла — деревня в Усть-Цилемском районе Коми.
 Мыла́ в химии — соли жирных кислот.